154 км, 154-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

154 км — пассажирская платформа, Азербайджанская железная дорога. Код 556710

154 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога (Казахстан). Код  668092.

154 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Молдавская железная дорога. Код 393811

154 км — пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Пензенская область). Код 607819.
 154 км — пассажирская платформа, Забайкальская железная дорога (Забайкальский край). Код 945921.
 154 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Воронежская область). Код 581958.
 154 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Самарская область). Код 637547. В 2021 году переименована в Золотой Бор.
 154 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Челябинская область). Код 816129.
 154 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Восточно-Сибирская железная дорога (Иркутская область). Код 934166.
 154 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Калужская область). Код 188614.
 154 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Тверская область). Код 051842.

154 км — пост, Донецкая железная дорога (Луганская область). Код 505028
 154 км — блок-пост, Львовская железная дорога (Львовская область). Код 377471
 154 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога (Харьковская область). Код 430029

Примечания